Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2018. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale.

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>
<li>
<li>
<li>

Tabellone

Primo turno

Francia vs. Paesi Bassi
7

Giappone vs. Italia

Spagna vs. Gran Bretagna

Australia vs. Germania

Kazakistan vs. Svizzera

Croatia vs. Canada

Serbia vs. Stati Uniti

Belgio vs. Ungheria

Quarti di finale

Italia vs. Francia

Spagna vs. Germania

Croazia vs. Kazakistan

Stati Uniti vs. Belgio

Semifinali

Francia vs. Spagna

Croazia vs. Stati Uniti

Finale

Francia vs. Croazia

Voci correlate 
 Coppa Davis 2018
 Coppa Davis 2018 Spareggi Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Gruppo Mondiale